Personen
 Henriette Cartier (1902–1994), Zwitserse feministe
 Jacques Cartier (1491–1557), Frans ontdekkingsreiziger
 Louis Cartier (1875–1942), Frans juwelier en horlogemaker

Overige
 Cartier (juweliershuis)
 Cartier (eiland)
 Cartier (metrostation)
 Cartier (lied), een lied van Dopebwoy in samenwerking met Chivv en 3robi uit 2017

Achternaam